Molekulska formula -{C15H18}- se može odnositi na:

 Kadalen
 Gvajazulen
 Vetivazulen